Il doppio del torneo di tennis Infond Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Kathrin Wörle che hanno battuto in finale Karen Barbat e Anna-Lena Friedsam 6-2, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Kathrin Wörle (Campionesse)
 Jana Čepelová /  Réka-Luca Jani (semifinali)

 Teliana Pereira /  Anastasija Pivovarova (quarti di finale)
 Ana Vrljić /  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Infond Open 2012